

Cinema
 Brooklyn – film del 2015 diretto da John Crowley

Geografia
 Stati Uniti d'America 
 Brooklyn – nome improprio che può indicare il ponte di Brooklyn, in inglese Brooklyn Bridge
 Brooklyn – città della contea di Windham (Connecticut)
 Brooklyn – villaggio della contea di St. Clair (Illinois)
 Brooklyn – città della contea di Morgan (Indiana)
 Brooklyn – città della contea di Poweshiek (Iowa)
 Brooklyn – villaggio della contea di Jackson (Michigan)
 Brooklyn – suddivisione amministrativa di New York, in inglese borough, corrispondente alla contea di Kings (New York)
 Brooklyn – città della contea di Cuyahoga (Ohio)
 Brooklyn – township della contea di Susquehanna (Pennsylvania)
 Brooklyn – villaggio diviso tra la contea di Dane e la contea di Green (Wisconsin)
 Brooklyn – città della contea di Green (Wisconsin)
 Brooklyn – città della contea di Green Lake (Wisconsin)
 Brooklyn – città della contea di Washburn (Wisconsin)

 Sudafrica 
 Brooklyn – sobborgo di Città del Capo

Letteratura
 Brooklyn – romanzo di Colm Tóibín

Navi
 USS Brooklyn (CA-3) – incrociatore corazzato della United States Navy varato nel 1985
 USS Brooklyn (CL-40) – incrociatore leggero unità capoclasse classe Classe Brooklyn varato nel 1937
 Classe Brooklyn – classe di incrociatori leggeri varata nel 1937

Prodotti 
 Brooklyn – gomma da masticare, anche chiamata la gomma del ponte

Altro 
 Brooklyn – personaggio dell'universo immaginario di Beyblade
 Brooklyn – personaggio dell'universo immaginario di Gargoyles - Il risveglio degli eroi
 Brooklyn – squadra ciclistica professionistica esistita dal 1970 al 1977
 Brooklyn Lee – una biografata statunitense